«It’s Called a Heart» () — песня британской группы Depeche Mode, неальбомный сингл. Четырнадцатый сингл в дискографии группы. Вышел 16 сентября 1985 года. Первый сингл Depeche Mode, один из вариантов издания которого содержал два носителя (в данном случае грампластинки) в одной упаковке. Одна из двух новых песен, включённых в сборник The Singles 81→85, вместе с «Shake the Disease». Сингл занял 18 место в британских чартах.

О песне 
По словам Мартина Гора и Алана Уайлдера, «It’s Called a Heart» — самая «нелюбимая» песня Depeche Mode, среди всех когда-либо выпущенных группой, и не очень хорошо воспринятая её поклонниками. В документальном фильме, помещённом в переизданную версию альбома Black Celebration, рассказывается о том, что группа хотела выпустить песню «Fly on the Windscreen» в качестве сингла, но руководству Mute Records эта идея не понравилась, потому что песня начинается со слова «смерть» (). Поэтому перезаписанная версия песни («Fly on the Windscreen — Final») была включена в альбом Black Celebration, который вышел в следующем году.

Видеоклип на песню «It’s Called a Heart» снял режиссёр Питер Кэр, место съёмок — кукурузные поля графства Беркшир (Англия).

Списки композиций

Чарты

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором